Brunet kan som auktorsförkortning betyda:

 Michel Brunet
 Louis Ovide Brunet

Robotskapade auktorsförkortningar